Die 1. Lig  1981/82 war die 24. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 5. September 1981 und endete am 13. Juni 1982. Vom 3. Januar 1982 bis 21. Februar 1982 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Erster und somit türkischer Meister der Saison wurde Beşiktaş Istanbul und gewann damit nach 15 Jahren wieder die türkische Meisterschaft. Mit dieser Meisterschaft damit konnte diese Trophäe zum vierten Mal zu holen und zudem nach drei Spielzeiten wieder die Dominanz von Trabzonspor gebrochen. Diese dominierte in der Zeit von 1975 bis 1984 mit seiner großen Mannschaft, die besser bekannt ist als Karadeniz Fırtınası den türkischen Fußball und holte die meisten Titel.

Die Liga wurde mit dieser Saison um eine weitere Mannschaft auf insgesamt 17 Mannschaften aufgestockt. Aufgrund der ungeraden Mannschaftsanzahl pausierte jeden Spieltag eine andere Mannschaft und die Liga hatte insgesamt 24. Spieltage.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1981/82 waren zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 13 Vereine die vier Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren einmal die drei Zweitligameister Göztepe Izmir, Sakaryaspor und Diyarbakırspor und außer der Regal der Türkische Pokalsieger MKE Ankaragücü. Während der Aufstieg für Sakaryaspor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte bedeutete, kehrte MKE Ankaragücü mit dem Aufstieg nach vier Jahren in die 1. Lig zurück. Göztepe und Diyarbakırspor erreichten durch die Zweitligameisterschaft den direkten Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 

Selçuk Yula von Fenerbahçe Istanbul wurde mit 16 Toren Torschützenkönig der Saison 1981/82.

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1981/82 auf angelfire.com englisch

1981/82
Fußballsaison 1981/82